Reproductor de audio se puede referir a los siguientes artículos:
 Magnetófono de casete
 Radiocasetera
 Reproductor de audio portátil
 Reproductor de audio digital
 Tocadiscos